Жеспёнса́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Нузонвиль. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08188.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 105 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 10 км к северо-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1133 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 757 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 518 были экономически активными, 239 — неактивными (показатель активности — 68,4 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 518 активных работалио 435 человек (269 мужчин и 166 женщин), безработных было 83 (36 мужчин и 47 женщин). Среди 239 неактивных 64 человека были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 106 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Льё (XVIII—XIX века). Памятник культурного наследия.
 Фонтан (XIX век). Памятник культурного наследия.
 Церковь Сен-Реми (1788—1790 годы). Исторический памятник.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны